Navaconcejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navaconcejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Navaconcejo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar